Эта статья описывает сборку орбитальной станции «Мир»

Сборка производилась с помощью Автоматической системы перестыковки (АСПр, ), манипуляторы которой крепились непосредственно на модулях.

Орбитальная станция «Мир»